

Nieuwkerke (Neuve-Église en français), section de la commune de Heuvelland située en province de Flandre-Occidentale.
 Nieuwkerken-Waas (Nieukerken-Waes en français), section de la ville de Saint-Nicolas, située en province de Flandre-Orientale.

Nieuwkerke, village noyé lors de l'inondation de la Saint-Félix

Homonymie de toponyme